Percy Terry (? - ) est un chercheur amateur qui voulut notamment concevoir, sans succès, une crème qui rendrait la peau pare-balle.

En pleine Première Guerre mondiale, Percy Terry était sûr de pouvoir créer une crème qui rendrait la peau si dure que les balles ne la pénétreraient pas, espérant ensuite la vendre à l'armée et faire fortune. Après s'être enduit de crème pendant des semaines, il décida le  que le moment était venu de tester son invention et se procura un revolver et un fusil de chasse. Après avoir enduit sa joue de crème une dernière fois, il tira trois fois dedans avec le revolver : les balles traversèrent sa joue et le choc le renversa. Ne ressentant aucune douleur, il ne se rendit compte de la blessure que lorsque le sang coula sur ses vêtements. Pas refroidi par son expérience, il clama à son voisinage qu'une balle de revolver pesait trop lourd et souhaita réitérer l'expérience avec des plombs de chasse. Il prit alors le fusil de chasse et recommença l'opération, ce qui lui détruisit la partie inférieure du visage. Inconscient, il fut transporté à l'hôpital où il mourut le .

Voir aussi

 "His skin not bullet-proof" (Aug 30, 1915). Los Angeles Times: II1.

Liens externes 
  Tu mourras moins bête : les chercheurs surmenés sur Arte.tv

Références

Décès en août 1915
Scientifique américain